Турнир претендентов 2022 — шахматный турнир, который проходил с 16 июня по 5 июля 2022 года в Мадриде. Являлся заключительным этапом серии турниров для определения претендента, который сыграет с действующим чемпионом мира — норвежцем Магнусом Карлсеном. Матч за звание чемпиона мира по шахматам запланирован на 2023 год. Сам же турнир претендентов проходил в два круга при восьми участниках.

Полный состав участников стал известен после окончания серии Гран-при ФИДЕ, состоявшей из трёх турниров. В марте 2022 года ФИДЕ дисквалифицировала Сергея Карякина на 6 месяцев. Восьмым участником, заменившим Карякина, стал Дин Лижэнь, имевший наивысший (после Карлсена) рейтинг по состоянию на май 2022 года.

В предпоследнем туре в турнире, сыграв вничью с Раппортом, досрочно победил Ян Непомнящий, гарантировав себе участие в матче за звание чемпиона мира второй раз подряд.

Участники 
В турнире принимают участие 8 гроссмейстеров:

Участие Теймура Раджабова 
Теймур Раджабов отобрался в предыдущий турнир претендентов, но снялся с него после того, как ФИДЕ отказалась переносить турнир из-за пандемии COVID-19. Когда турнир был приостановлен после завершения первого круга, Раджабов призвал вернуть его в соревнование. ФИДЕ сочла более уместным дать Раджабову возможность без отбора сыграть в следующем турнире претендентов.

Дисквалификация Сергея Карякина 
21 марта 2022 года комиссия ФИДЕ по этике и дисциплине заключила, что Сергей Карякин нарушил статью 2.2.10 этического кодекса ФИДЕ, открыто поддержав вторжение России на Украину. По этой причине Карякин был отстранён от участия в официальных турнирах на 6 месяцев и, следовательно, лишён возможности принять участие в турнире претендентов. Карякин мог обжаловать решение комиссии в течение 21 дня.

В ответ, Сергей Карякин в своём Telegram-канале осудил ФИДЕ за смешение спорта с политикой. В дальнейшем он заявил, что ни о чём не жалеет и что является в первую очередь патриотом своей страны и только во вторую — шахматистом. Также он сообщил, что не видит смысла в подаче апелляции, но президент ФШР Андрей Филатов заявил, что организация намерена обжаловать решение ФИДЕ. 7 апреля стало известно, что ФШР обжаловала решение ФИДЕ.

Отбор по рейтингу 
Изначально в этот турнир претендентов не планировался отбор по рейтингу. Однако ввиду дисквалификации Сергея Карякина его должен заменить шахматист с наивысшим рейтингом на май 2022 года, сыгравший в период с июня 2021 года по май 2022 года не менее 30 партий с классическим контролем. Майский рейтинг-лист был опубликован 1 мая 2022 года.

Согласно апрельскому рейтинг-листу, опубликованному 31 марта 2022 года, лучший шахматист (из не отобравшихся в турнир претендентов) Дин Лижэнь с рейтингом в 2799 пунктов, но в вышеуказанный период он сыграл только 4 партии. Он не мог участвовать в отборочных соревнованиях ввиду ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Таким образом, чтобы получить право на участие в турнире претендентов, Дину Лижэню было необходимо в течение апреля сыграть 26 партий. Начиная с конца марта  организовала в городе Ханчжоу серию турниров с участием Дина Лижэня, чтобы он смог сыграть нужное количество партий. Это была серия турниров для гроссмейстеров «Добро пожаловать на Азиатские игры», а также 6 партий против китайского гроссмейстера Вэя И).

22 апреля Дин Лижэнь сыграл последнюю необходимую для получения права на участие в турнире претендентов партию. Если бы он не смог сыграть 30 партий до 1 мая 2022 года, его место в турнире претендентов занял бы следующий по рейтингу шахматист. Таковым являлся Шахрияр Мамедьяров с рейтингом 2770, следующими шли Уэсли Со (2766) и Левон Аронян (2765).

Регламент 
Турнир проводится по круговой системе в два круга (всего 14 туров). В случае если Карлсен откажется играть матч с победителем турнира претендентов, титул разыграют между собой занявшие первые два места участники.

 Категория: 21-я;
 Место проведения: Испания, Мадрид, ;
 Дата проведения: 17 июня — 5 июля 2022 года;
 Контроль времени: 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд после каждого хода, начиная с 61-го;
 Очерёдность встреч: Участники из одной страны должны играть друг с другом в первых турах каждого круга;
 Тай-брейк: В случае дележа первого места предусмотрен тай-брейк.
 Две партии в быстрые шахматы с контролем 15 минут + 10 секунд после каждого хода. В случае если первое место разделяет от 3 до 6 участников, то тай-брейк будет проведён в виде кругового турнира в один круг. Если первое место разделят 7 или 8 участников, будет сыгран круговой турнир в один круг с контролем 10 минут + 5 секунд после каждого хода.
 В случае ничьей в быстрых шахматах играются две блиц-партии с контролем 3 минуты + 2 секунды после каждого хода. Если первое место в быстрых шахматах разделили более двух игроков, то будет сыгран круговой турнир в один круг.
 В случае ничьей в блице оставшиеся игроки сыграют блиц-турнир по нокаут-системе с тем же контролем. В каждом мини-матче победит тот, кто победит первым.

Дополнительные показатели при дележе любого другого места, кроме первого: 1) Коэффициент Соннеборна-Бергера; 2) число побед; 3) результат личной встречи; 4) жеребьёвка.

Победитель турнира претендентов получит 48 тысяч евро, за второе место полагается 36 тысяч евро, за третье место — 24 тысячи евро. Участники, набравшие одинаковое число очков, разделят денежный приз независимо от дополнительных показателей. Помимо этого, всем игрокам полагается по 3500 евро за каждые набранные ½ очков. Общий призовой фонд — 500 тысяч евро.

Расписание

Движение по турам 
28 апреля 2022 года на заседании Совета ФИДЕ в Абу-Даби была проведена жеребьёвка турнира.

Первый круг

Второй круг

Положение по турам

Турнирная таблица 

Примечание: цвет ячейки таблицы означает цвет фигур участника в конкретной партии:
     — белые,
     — чёрные.

Отдельные таблицы 1-го и 2-го круга

Оценки турнира 
14-й чемпион мира ФИДЕ, российский гроссмейстер Владимир Крамник раскритиковал уровень игры в данном турнире претендентов: «Я никогда не видел такого слабого уровня игры в топ-турнире, не говоря о турнире претендентов. Невероятное количество слабых партий. Мне хочется самому понять, что происходит». Действующий чемпион Магнус Карлсен тоже не остался доволен: обозревая партии Яна Непомнящего в прямом эфире, как потенциального оппонента, несколько раз перешёл на ругань из-за зевков в партиях.

Российский гроссмейстер, победитель турнира претендентов 2016 года, Сергей Карякин в поздравлении Яна Непомнящего также отметил «общий низкий уровень игры».

Примечания 

2022 год в шахматах
Турнир претендентов по шахматам
Шахматные турниры в Испании
Спорт в Испании в 2022 году
Международные спортивные соревнования в Мадриде
Июнь 2022 года
Июль 2022 года